Degener ist der Familienname folgender Personen:

 Almuth Degener (* 1958), deutsche Indologin
 Bernhard Degener (1829–1903), deutscher Politiker, Bürgermeister von Bocholt
 Carl Degener (1900–1960), deutscher Jurist und Reiseunternehmer
 Eduard Degener (auch Edward Degener; 1809–1890), deutsch-amerikanischer Politiker
 Gülşen Degener (* 1968), türkisch-deutsche Karambolagespielerin
 Hans von Bodenhausen-Degener (1839–1912), deutscher Rittergutsbesitzer und Politiker
 Hans-Hermann Degener (1930–2015), deutscher Destillateur, Kaufmann, Likörfabrikant und Bildender Künstler
 Herrmann A. L. Degener (1874–1943), deutscher Verleger
 Isa Degener (* 1924), deutsch-US-amerikanische Botanikerin
 Joachim Degener (1883–1953), deutscher Generalmajor
 Johann Christian Degener (1774–1854), deutscher Amtmann und Stadtgründer
 Johannes Degener (1889–1959), deutscher Politiker (CDU), MdBB
 Karl Degener (* 1943), deutscher Leichtathlet
 Kurt Degener (1902–1978), deutscher Geistlicher und Landessuperintendent
 Marc Degener (1963–2004), deutscher Schauspieler und Synchronsprecher
 Matthias Degener (* 1985), deutscher Rock-Gitarrist
 Otto Degener (1899–1988), amerikanischer Botaniker
 Paul Degener (1851–1901), deutscher Apotheker und Chemiker
 Richard Degener (1912–1995), US-amerikanischer Wasserspringer
 Theresia Degener (* 1961), deutsche Juristin
 Udo Degener (* 1959), deutscher Lyriker und Schachkomponist
 Volker W. Degener (* 1941), deutscher Schriftsteller
 Wilhelm Degener (* 20. Jh.) deutscher Jurist

Siehe auch:
 Deegener
 Degeneria
 Degner
 Schmidt Degener
 Degener & Co, Verlag für genealogische Literatur
 Degener Verlag, für Verkehrserziehung